Zenobia – imię
 Zenobia –  władczyni Palmyry w III w.
 Zenobia (Zalabija) – stanowisko archeologiczne w Syrii
 Zenobia – rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych
 (840) Zenobia – planetoida